Деодато Орланді (*Deodato Orlandi, бл. 1284 —†бл. 1332) — італійський художник готичного періоду.
 Паола Орланді (Paola Orlandi) — одна з найперших кантаутріче серед жіноцтва.